Regressió lineal, mètode estadístic que modelitza la relació entre una variable dependent i variables independents 
 Regressió no lineal, mètode estadístic que modelitza un problema d'inferència
 Regressió logística, model de regressió per a variables dependents distribuïdes de forma binomial
 Regressió de Poisson, forma de regressió estadística utilitzada per modelar dades de recompte i una taula de contingència
 Regressió vegetal en ecologia tracta sobre el retrocés de la cobertura vegetal 
 Prova de regressió, tipus de prova de programari que pretén trobar errades de regressió